Кустинська сільська рада — Житомирська область, Бердичівський район
 Кустинська сільська рада — Львівська область, Радехівський район
 Кустинська сільська рада — Рівненська область, Рівненський район